Тимур Исхакович Пулатов () — советский, узбекский и российский прозаик, сценарист.

Биография 
Тимур Пулатов родился в 1939 в Бухаре. Окончил Педагогический институт в Бухаре (1963); высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве (1967). Работал главным редактором киностудии «Узбекфильм». Автор ряда сценариев художественных фильмов («Возвращение командира», по мотивам одноимённой повести Т. Пулатова «Прочие населенные пункты», 1968 г., режиссёр — Д. Салимов, «Этот славный парень», 1972 г., режиссёр — Э. Хачатуров, «Последние путешествие Каипа», по мотивам одноимённой повести Т. Пулатова, 1991 г., режиссёр — Ф. Давлетшин и др.)

В 1968 году вступил в члены Союза Писателей СССР. В 1991 году был избран Первым секретарем Правления Союза Писателей СССР. После реорганизации Союза писателей СССР в Международное сообщество писательских союзов России и стран СНГ (МСПС) в 1992 году, возглавил это объединение в качестве Первого секретаря Исполкома, а в 1994 году на очередном съезде был избран Председателем МСПС.

Пулатов возглавлял МСПС на протяжении 6 лет. За это время творческая организация писателей, практически переставшая существовать с распадом СССР, возродилась.

В 2000 году Тимур Пулатов сложил с себя полномочия Председателя МСПС. Вернулся к литературному творчеству.

Творчество 

Первая повесть Тимура Пулатова «Не ходи по обочине» была опубликована в 1964 году. Также широкую известность получили и другие произведения, в частности:
 «Прочие населенные пункты»
 «Второе путешествие Каипа»
 «Завсегдатай»
 «Сторожевые башни»
 Трилогия «Страсти бухарского дома»

Наибольшую известность и признание получили романы «Черепаха Тарази» — о жизни и удивительных приключениях средневекового учёного из Бухары, дерзнувшего на великий эксперимент, в котором проявляется высокий порыв человеческого духа и благородство помысла.

«Плавающая Евразия» — переплетение фантастики и реальности, мифологии и сатиры, истории и современности. Действие романа разворачивается в большом среднеазиатском городе в дни, наполненные драматическим ожидание очередного землетрясения.

Ряд произведений Тимура Пулатова не увидели свет на родине автора, в Узбекистане, из-за цензурных соображений. В России они были опубликованы по прошествии многих лет после написания.

Романы, повести и рассказы Тимура Пулатова переведены на арабский, урду, персидский, хинди, английский и другие языки. Изданы в Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Польше, Германии, Швеции, Финляндии и других странах. В США, Италии, Германии и ряде других стран изданы монографии и защищены диссертации по творчеству Тимура Пулатова.

В 1996 году в издательстве «Современный писатель» вышло собрание избранных произведений Тимура Пулатова в трёх томах. В 1999 году в том же издательстве вышел четвёртый том, в котором собраны публицистические статьи Тимура Пулатова, многочисленные отзывы о нём писателей и литературоведов России, Казахстана, Грузии, Армении, Чеченской Республики, Азербайджана, а также отзывы зарубежной прессы, в частности большая монография немецкой исследовательницы Б. Фукс «Человек, общество и религия в произведениях Т. Пулатова». Из наиболее известных работ последнего времени о творчестве Тимура Пулатова, в 2005 году вышла монография Э. Ф. Шафранской «Мифопоэтика прозы Тимура Пулатова: национальные образы мира».

Мнение 
Вячеслав Калмыков в «Литературной газете» писал: «Сегодня о нём говорят как о диктаторе, который на протяжении десяти лет удерживал в своих руках чуть ли не всё имущество бывшего Союза писателей СССР. Но почему-то все забыли, что этот диктатор в своё время написал замечательный роман „Плавающая Евразия“. Однако мы привыкли к крайностям: или до небес восхваляем, или только клеймим. А в литературе всё намного сложней. Люди с ужасным характером иногда способны на шедевры».Обыкновенный приспособленец. Бывший коммунист, сын коммуниста в мгновенье ока стал правоверным мусульманином. Да к тому-же шовинист. Достаточно просмотреть интервью на Крымском телевидении (см.youtube https://www.youtube.com/watch?v=4u3010Mrksc) Проживая в России так отзываться о русском народе. Это провокатор, стравливающий между собой народы.

 Награды и премии 
 Орден Дружбы народов (28 октября 1994) — за заслуги в развитии литературы и искусства, укреплении межнациональных культурных связей''.
 Народный писатель Узбекской ССР (1989)
 Народный писатель Таджикистана
 Государственная премия Узбекистана
 Литературная премия Важы Пшавелы (Грузия)
 Литературная премия Саят-Новы (Армения)
 Международная премия имени М. А. Шолохова

Примечания

Ссылки 
 Тимур Пулатов: Ислам наполнил мою душу на всю жизнь!
 «Пулатов освобождён. Кто на очереди?» — «Литературная Россия» № 49 от 08.12.2000
 Тимур Пулатов
 «Писатели тоже плачут» — Газета «Коммерсантъ» № 4 (157) от 09.10.1992
 «Первая десятка „Русского переплёта“» от 23.02.2009
 «Прозаик Тимур Пулатов встретился с крымскотатарской интеллигенцией» от 19.10.2010
 «Крым посетил друг крымскотатарского народа Тимур Пулатов» от 20.10.2010

Выпускники Бухарского государственного университета
Народные писатели Таджикской ССР
Писатели России по алфавиту
Народные писатели Узбекской ССР
Члены Международного сообщества писательских союзов
Члены Союза писателей СССР
Лауреаты Государственной премии Узбекской ССР